Уерта ел Рефухио има више значења:

 Уерта ел Рефухио (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Уерта ел Рефухио (Акапонета), насеље у савезној држави Најарит у Мексику